Лига Алеф 1953/1954 — 3-й сезон чемпионата Израиля по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Израиля на rsssf.com

1953/1954
Израиль
Израиль
1953 год в Израиле
1954 год в Израиле